Reintal heißen folgende geographische Objekte:

 Reintal (Gemeinde Winklern), Katastralgemeinde in Kärnten
 Reintal (Gemeinde Bernhardsthal), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Reintal (Enns), Ortslage der Stadt Enns, Oberösterreich (Ober- und Nieder-/Unterreintal)
 Reintal (Gemeinde Hart bei Graz), Ort bei Hart bei Graz, Steiermark
 Reintal (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Reintal (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Reintal (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Täler:
 Reintal (Taufers), ein Seitental von Taufers in Südtirol
 Reintal (Wetterstein), ein Tal im Wettersteingebirge in den bayerischen Alpen

Siehe auch:
 Reinthal
 Rheintal